Carmichael har flere betydninger:

Personer 
Efternavn
 Angus Carmichael (1925–2013), skotsk fodboldspiller
 Edward Carmichael (1907–1960), amerikansk gymnast
 Harold Carmichael (1949–), amerikansk fodboldspiller
 Hoagy Carmichael (1899–1981), amerikansk komponist og sanger
 Ian Carmichael (1920–2010), britisk skuespiller
 Jesse Carmichael (1979– ), amerikansk musiker
 Leonard Carmichael (1898–1973), amerikansk psykolog
 Ricky Carmichael (1979– ), amerikansk motocross- og supercrosskører
 Robert Daniel Carmichael (1879–1967), amerikansk matematiker
 Stokely Carmichael (1941–1998), trinidadsk-amerikansk borgerrettighedsaktivist

Stednavne 
 Carmichael (månekrater) – nedslagskrater på Månen
 Carmichaël - vulkan

USA 
 Carmichael (Californien)
 Carmichael (Maryland)
 Carmichael (Mississippi)
 Carmichael Crossroads, South Carolina
 Carmichael Hill, New York